Blue Springs kan syfta på:

 Blue Springs, Alabama
 Blue Springs, Mississippi
 Blue Springs, Missouri
 Blue Springs, Nebraska